Blumenthal puede referirse a:

 Bartolomé Blumenthal
 Hans-Jürgen Graf von Blumenthal
 Heston Marc Blumenthal (1966)
 Leonhard Graf von Blumenthal
 Richard Blumenthal
 Premio Blumenthal